Lobbes is een plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 5.500 inwoners. Lobbes ligt aan de Samber, vlak bij de stad Thuin. De gemeente maakt deel uit van de streek Thudinië.

Kernen 
Naast Lobbes bestaat de gemeente nog uit drie deelgemeenten. Lobbes zelf is de grootste kern; op slechts ruim een kilometer van het stadje ligt Thuin aan de overkant van de Samber; de overige drie deelgemeenten zijn landelijke dorpjes.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente 
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente
, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis

Bezienswaardigheden 

De huidige Sint-Ursmaruskerk is niet de oude (verdwenen) abdijkerk. Ze was oorspronkelijk slechts bedoeld als grafkapel voor de abdij: de aanwezigheid van de relieken van de apostel Petrus liet niet toe dat kloosterlingen (inclusief de abten) zouden worden begraven op zo'n hoogheilige plek. Daarom werd op de tegenoverliggende heuvel een grafkerk gebouwd, die nog steeds de gehele omgeving domineert. Omdat ze reeds bestond in de Karolingische tijd (9e eeuw), is het een van de oudste kerken van België, zo niet de oudste. Het koor en de crypte zijn romaans, en vallen op door hun helderheid en soberheid, de toren met portaal aan de westzijde is een mooi voorbeeld van Maaslandse bouwkunst. In de 19e eeuw is de spitse vieringtoren toegevoegd. In de interessante crypte kan men de sobere graftomben zien van de abten Ursmarus en Erminus, alsook de fraaie grafstenen van enkele andere 16e-eeuwse abten.

Lobbes ligt aan de museumtramlijn van de ASVi. In zomerweekeinden kan men per museumtram vanuit Lobbes het buurtspoorwegmuseum in het naburige Thuin bezoeken.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Geboren 

 Dieudonné Dagnelies (1825-1894), componist en dirigent.
 Alfred Wotquenne (1867-1939), bibliothecaris en musicoloog
 Philippe Dubois (1958), kunstschilder die zijn werken signeert met het pseudoniem Phébus
 Catherine Lallemand (1979), atlete
 Jonas Van Genechten (1986), professioneel wielrenner
 Romain Zingle (1987), professioneel wielrenner
 Lucas Walbrecq (1996), profvoetballer

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Lobbes

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen